Grabau peut faire référence à :
 Grabau, commune allemande de l'arrondissement du duché de Lauenbourg, en Schleswig-Holstein ;
 Grabau, commune allemande de l'arrondissement de Stormarn, en Schleswig-Holstein ;
 Amadeus Grabau (1870-1946), paléontologue et géologue américain.

Voir aussi
 Manoir de Grabau dans le Schleswig-Holstein en Allemagne.

Homonymie de localités